Сельское поселение Садгород — поселение в Самарской области.
 Садгород — посёлок в одноименном поселении Самарской области.
 Платформа Садгород — железнодорожная платформа в Приморском крае.
 Сад-город — посёлок Кузнецкстроевцев на территории нынешнего Новокузнецка.